Aiuto! (Help!) – film del 1965 diretto da Richard Lester
 Aiuto! – album di Ombretta Colli del 1985
 Aiuto – singolo di Gatto Panceri del 1991
 Aiuto – variante del nome proprio italiano maschile Adiuto
 Daniela Aiuto – politica italiana

Pagine correlate 
 Aiuti

Altri progetti